Seaford ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Seaford (Victoria)

im Vereinigten Königreich:
 Seaford (East Sussex)

in den Vereinigten Staaten:
 Seaford (Delaware)
 Seaford (New York)
 Seaford (Virginia)
 Seaford Heights (Delaware)
 Seaford Shores (Virginia)

Außerdem steht Seaford für:
 Seaford (Schriftart), eine Schriftart von Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger, und Fred Shallcrass für Microsoft